Oskar Fischer (1923–2020) – niemiecki polityk
 Oskar Fischer (1876–1942) – austriacki lekarz neurolog i neuropatolog